Всесвіт — весь існуючий матеріальний світ
 Всесвіт (журнал)  — український журнал іноземної літератури, що виходить один раз на два місяці у Києві з 1925 р.
 Всесвіт (особа) — відомий харківський блек-метал барабанник (Dub Buk, Thunderkraft, Святогор).